

Sport

Calcio
Al-Hilal Saudi Club, società polisportiva saudita
Al-Hilal (Bahrein), squadra bahrenita di calcio
Al-Hilal Sports Club (Bengasi), squadra libica di calcio
Al-Hilal (Salalah), vecchio nome del Salalah Sports Club, squadra omanita di calcio
Al-Hilal Gaza, squadra palestinese di calcio
Al-Hilal Club (Omdurman), squadra sudanese di calcio
Al-Hilal ESC (Al-Fasher), squadra sudanese di calcio
Al-Hilal SC (Kadougli), squadra sudanese di calcio
Al-Hilal Al-Sahili, squadra yemenita di calcio
Al-Hilal FC (Giuba), squadra sudsudanese di calcio
Al-Hilal FC (Wau), squadra sudsudanese di calcio
El-Hilal SC El-Obeid, squadra sudanese di calcio
Hilal Alsahil SC, squadra sudanese di calcio

Altri sport
Al-Hilal (pallacanestro), squadra saudita di pallacanestro
Al-Hilal Tunisi, squadra tunisina di pallacanestro femminile
Al-Hilal Sports Club (Bengasi pallamano), squadra libica di pallamano 
Al-Hilal (Bahrein), squadra bahrenita di pallamano
Al-Hilal (pallavolo), squadra saudita di pallavolo